Донцо́в (Донцо́ва) — фамилия и топоним в России.

Носители фамилии

Донцов 
 
 Донцов, Алексей Александрович (род. 1936) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Донцов, Андрей Владимирович (род. 1980) — российский оператор-постановщик.
 Донцов, Григорий Александрович (род. 1986) — российский самбист.
 Донцов, Дмитрий Иванович (1883—1973) — украинский литературный критик, публицист, философ, политик.
 Донцов, Евгений Никитович (1910 — ?) — советский футболист.
 Донцов, Иван Дмитриевич (ок. 1840—1894) — общественный и политический деятель Российской империи.
 Донцов, Кирилл Фёдорович (род. 2001) — российский футболист.
 Донцов, Константин Васильевич (1920—2007) — советский государственный и политический деятель, председатель Костромского областного исполнительного комитета.
 Донцов, Максим Иванович (1914—1985) — Герой Советского Союза.
 Дрейден (Донцов), Сергей Симонович (род. 1941) — советский и российский актёр.

Донцова

Топоним 
 Донцов (до 2019 г. — Александровка-Первая) — хутор, Ракитянский район, Белгородская область.
 Донцов — упразднённый в 2011 году посёлок, Погарский район, Брянская область.
 Донцов — посёлок в Зимовниковском районе Ростовской области.

См. также